Alexander Salkind ist der Name folgender Personen:

* Alexander Salkind (Journalist) (1887–1940), österreichischer Journalist und Schriftsteller 
 Alexander Salkind (Filmproduzent) (1921–1997), russisch-mexikanischer Filmproduzent